Ма́льта ( [ˈmɐltɐ],  ), официальное название — Респу́блика Ма́льта ( [rɛˈpʊbːlɪkɐ tɐ ˈmɐltɐ],  [ɹɪˈpʌb.lɪk ɔv ˈmɔːltə]) — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге.

Государство состоит из архипелага между Италией и Ливией и часто считается частью Южной Европы. Оно находится в 80 км к югу от Сицилии (Италия), в 284 км к востоку от Туниса и в 333 км к северу от Ливии. Официальными языками являются мальтийский и английский.

Мальта была заселена примерно с 5900 г. до н. э. Её расположение в центре Средиземного моря исторически придавало архипелагу большое стратегическое значение в качестве военно-морской базы. На островах правили разные державы и народы, в том числе финикийцы и карфагеняне, римляне, греки, арабы, норманны, арагонцы, Рыцари Святого Иоанна, французы и британцы. Большинство этих иностранных влияний оставили следы в древней культуре страны.

Мальта стала британской колонией в 1813 году, служила промежуточной станцией для кораблей и штаб-квартирой британского Средиземноморского флота. Она была осаждена державами Оси во время Второй мировой войны и была важной базой союзников для операций в Северной Африке и Средиземноморье. Британский парламент принял Закон о независимости Мальты в 1964 году, предоставив Мальте независимость от Соединённого Королевства в качестве государства Мальта с королевой Елизаветой II. Страна стала республикой в 1974 году. Она является государством-членом Содружества Наций и ООН с момента обретения независимости и вступила в Европейский Союз в 2004 году. В 2008 году Мальта стала частью еврозоны.

Мальта — многонациональное государство с широким этнокультурным, религиозным, расовым и национальным многообразием.

Мальта является популярным туристическим направлением с тёплым климатом, многочисленными зонами отдыха, архитектурными и историческими памятниками, в том числе тремя объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО: Хал-Сафлиени, Валлеттой, и семью мегалитическими храмами.

Этимология 
Происхождение названия «Мальта» точно не установлено. Наиболее распространённая версия происхождения — что слово «Мальта» происходит от , meli «мёд». Древние греки называли остров  (Melitē), что означает «сладкий мёд», возможно, благодаря уникальному производству мёда — на острове обитал эндемичный подвид пчёл. Римляне называли остров «Мелита», что можно рассматривать как латинизацию греческого  или адаптацию дорического греческого произношения того же слова .

Согласно другой гипотезе, слово «Мальта» происходит от финикийского слова «Малет», означавшего «убежище» или «порт» в отношении многих заливов и бухт Мальты. Слово «Мальта» появляется в его нынешнем виде в Итинерарии Антонина.

История 

Мальта, расположенная в центре морских путей из Европы в Азию и Африку, издавна привлекала завоевателей. В VIII веке до н. э. Мальту начинают колонизировать финикийцы и почти одновременно — греки. С IV века до н. э. по XIII век н. э. её попеременно захватывали карфагеняне, римляне, византийцы, арабы, норманны, испанцы.

В 1530 году император Карл V предоставил Мальту духовно-рыцарскому ордену иоаннитов, получившему с тех пор название Мальтийского ордена.

В 1798 году Мальту захватила французская армия под командованием Наполеона Бонапарта, направлявшаяся в Египет. Наполеон упразднил власть ордена на острове. 16 (27) декабря 1798 года российский император Павел I был избран великим магистром Мальтийского ордена. Император издал указ о принятии острова Мальта под защиту России. В календаре Академии наук, по указанию императора, остров Мальта должен был быть обозначен «Губернией Российской империи». Павел I хотел сделать звание гроссмейстера наследственным, а Мальту присоединить к России. На острове император планировал создать военно-морскую базу для обеспечения интересов Российской империи в Средиземном море и на юге Европы. 5 сентября 1800 года англичане, в свою очередь, заняли столицу Мальты Валлетту своими войсками и подняли там британский флаг. Военным губернатором острова стал Александр Болл. После убийства Павла I его сын отказался от притязаний на остров. По условиям Парижского мира 1814 года, Мальта отошла к Великобритании. Англичане превратили её в свою колонию и военно-морскую базу.

Оборона Мальты с июня 1940 по декабрь 1942 года, благодаря важному стратегическому размещению острова, стала одним из существенных эпизодов в победе союзнических сил над державами Оси на средиземноморском театре военных действий. 15 апреля 1942 года король Георг VI наградил Георгиевским крестом (высшей гражданской наградой за доблесть) «остров-крепость Мальту — её народ и защитников».

21 сентября 1964 года Великобритания предоставила Мальте независимость в рамках британского Содружества. Главой государства по-прежнему считался британский монарх (королева Елизавета стала Королевой Мальты), в стране оставался британский генерал-губернатор, действовали британские законы. Великобритания заключила с Мальтой соглашение о «взаимной обороне Мальты», которым закреплялось размещение на архипелаге британских войск сроком на 10 лет. На Мальте продолжали функционировать военно-морские и военно-воздушные базы Великобритании, которые использовались командованием НАТО. 19 июля 1967 года были установлены дипломатические отношения с СССР. В 1971 году к власти на Мальте пришло лейбористское правительство, которое денонсировало англо-мальтийское соглашение 1964 года и ограничило пребывание иностранных войск на территории страны. 31 декабря 1974 года на Мальте провозглашена республика во главе с президентом и однопалатным парламентом. В марте 1979 года истёк срок англо-мальтийского договора об использовании Великобританией и НАТО военных баз на архипелаге. Правительство Мальты отказалось продлить это соглашение на новый срок. 31 марта 1979 года на Мальте была ликвидирована последняя британская военно-морская база и выведены последние военнослужащие Великобритании.

В 2004 году Мальта вошла в Евросоюз.

Географические данные 

Мальтийский архипелаг — это, прежде всего, острова Мальта и Гоцо. В него также входят необитаемые острова Святого Павла и Фильфла, малообитаемый остров Комино, а также крошечные Коминотто и Филфолетта. Длина Мальты — 27 км, ширина — 15 км. Гозо вдвое меньше, а Комино — всего 2 км длиной. Мальта — единственная страна в Европе, в которой отсутствуют постоянные реки и естественные озёра. Мальта является единственной страной в Европе, где нет источников пресной воды.

Самая высокая точка — вершина Та-Дмейрек (253 метра над уровнем моря) — находится на юго-западном побережье острова Мальта.

Географически остров примыкает к Северной Африке, однако политически и историко-культурно является частью Южной Европы и имеет тесные связи со средиземноморскими культурами Европы и Леванта.

Климат 

Климат Мальты — средиземноморский (Csa), согласно классификации климатов Кёппена. Зима очень мягкая с проходящими дождями, в противовес сухому и жаркому лету. Среднегодовая температура составляет 23 °C в течение дня и 16 °C по ночам. В самый холодный месяц — январь — температура колеблется от 7—12 °C ночью до 12—20 °C днём, в самый жаркий — август — от 20—24 °C ночью до 28—34 °C днём. Рекордные зафиксированные значения температуры: 2,6 °C и 43,1 °C.

Среднегодовая относительная влажность составляет 75,8 %, колеблясь от 65 % в июле до 80 % в зимние месяцы.

Политическое устройство 
Мальта — парламентская республика. Конституция Мальты принята в 1964 году с последующими поправками. Законодательная власть принадлежит парламенту, состоящему из Президента и Палаты представителей, которая состоит из 69 депутатов. Члены избираются всеобщим голосованием на основе пропорционального представительства на 5 лет. Глава государства — Президент. Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с Премьер-министром.

Политические партии и профсоюзы 
 Лейбористская партия Мальты — правящая партия, основанная в 1920 году.
 Националистическая партия Мальты — основана в 1924 году.
Лейбористская и Националистическая являются двумя крупнейшими партиями Мальты и активно конкурируют за голоса избирателей на выборах в парламент. Остальные партии гораздо мельче и не представлены в парламенте:
 Прогрессивно-конституционная партия, основанная в 1953 году;
 Мальтийская партия центра, основанная в 1961 году (до 1971 года называлась Христианско-рабочая партия);
 Коммунистическая партия Мальты, основанная в 1969 году;
 функционируют 40 профсоюзов, из которых 28 входят в профсоюз неквалифицированных рабочих; крупнейшее профсоюзное объединение — Конфедерация профсоюзов Мальты, основанная в 1958 году.

Внешняя политика 

В течение нескольких лет после обретения независимости (в 1964 году) Мальта проводила политику тесного сотрудничества с Великобританией и другими странами НАТО. После победы Лейбористской партии по её указанию был закрыт офис НАТО на Мальте, а также были прекращены походы Шестого флота США в страну.

Вооружённые силы 

Несмотря на небольшие размеры и провозглашаемый нейтралитет, государство Мальта имеет собственные армейские подразделения, включающие несколько небольших сухопутных, воздушных и морских соединений и, соответственно, — военный бюджет. Основная функция вооружённых сил — защита страны от внешних и внутренних угроз.

Административное деление 

В 1993 году Мальта была разделена на 68 местных советов (муниципалитетов). Эти 68 местных советов являются основной формой местного самоуправления и нет промежуточного уровня между местными советами и национальным правительством. Уровни в 6 округов (5 на главном острове) и в 3 региона (2 на главном острове) применяются в статистических целях.

Города

Валлетта 
Столица республики Мальта, экономический и политический центр государства. Город назван в честь рыцаря, флотоводца, магистра Ордена иоаннитов Жана Паризо де ла Валлетта (; 1494 — 21 августа 1568, Мальта), основавшего город и защитившего его от турок. История Валлетты начинается с момента, когда отряды рыцарей под предводительством Жана де ла Валлетта отразили нападение турецких войск Сулеймана Великолепного. Победа дорого досталась жителям Мальты, и магистр решил создать хорошо укреплённый город, который поможет противостоять натиску врагов. Великий магистр лично заложил первый камень нового города 28 марта 1566 года.

Валлетта входит в перечень городов Мирового Культурного наследия. Именно там расположен Кафедральный собор Святого Иоанна, в котором нашли упокоение великие магистры и прославленные рыцари ордена. Здесь расположены и Дворец Великого магистра, и правительственные учреждения, и большинство офисов крупных юридических консультантов. Валлетту часто в шутку называют «городом юристов».

Мдина 
Первоначально Мдина и близлежащий Рабат составляли единую часть древнеримского поселения. Во времена арабского владычества размеры Мдины были уменьшены; арабы добавили более высокие фортификационные укрепления и ров. Город того времени напоминал мавританские крепости в Северной Африке. Кроме того, само название «Мдина» происходит от арабского Медина. С прибытием рыцарей Ордена Святого Иоанна, облик города существенно изменился, хотя некоторые из зданий — например, Palazzo Falzon (1233) — были построены ещё до их появления. Именно здесь состоялась официальная церемония, в ходе которой прибывший Великий Магистр Фра Филипп Вилье (; 1464, Бове — 21 августа 1534, Мальта) принял на себя ответственность защищать переданные Ордену острова и их обитателей. Затем город был застроен множеством зданий, церквей и дворцов в стиле барокко и ныне представляет собой смесь  и барочного стилей.

Население 

Население Мальты составляет 429 344 человек (2015 год). Плотность населения — . По плотности населения Мальта занимает пятое место в мире. При этом Мальта — наименее населённое государство Евросоюза.

Основными языками Мальты являются мальтийский (сходный с тунисским диалектом арабского языка) и английский, довольно широко распространён также итальянский.

Подавляющее большинство составляют мальтийцы (95,7 %), доминирующая религия — католицизм (97,3 %).

Мальта, находясь между Африкой и Европой, является мостом для нелегальных иммигрантов. В последнее время количество африканского населения стремительно растёт наряду с другими иммигрантами (ливийцами, египтянами, марокканцами).

Мальта также является популярным местом эмиграции для пенсионеров из Великобритании и других европейских стран.

Пятая часть браков на Мальте в период с начала 2001 года по июнь 2006 года была зарегистрирована между мальтийцами и иностранными гражданами. Из них первое место (22 %) занимают браки с россиянами: 140 мальтийских мужчин взяли в жёны российских женщин, а 36 мальтиек вышли замуж за российских мужчин. Второе место занимают браки с марокканками, третье — с британками. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, на Мальте проживали 84 949 иммигрантов, или 19,3 % населения страны.

Экономика 

Основная отрасль экономики Мальты — это туризм. Поток туристов на Мальту непрерывно и ежегодно растёт. Мальта является одним из крупнейших мировых центров изучения английского языка и принимает студентов со всего мира. Также на Мальте расположен ряд крупных предприятий, требующих высококвалифицированной рабочей силы: производство микрочипов (ST Electronics), печать денежных знаков (De La Rue), обслуживание самолётов (Lufthansa Technics), программирование и т. п. В силу большого разнообразия городских и природных ландшафтов Мальта является популярным местом проведения съёмок художественных фильмов. На Мальте снимались фильмы «Гладиатор», «Мюнхен», «Код Да Винчи» и другие.

С 1 января 2008 года вместо мальтийских лир на Мальте введены в оборот евро.

Транспорт 

Основной вид транспорта — автомобильный. Движение — левостороннее.
Автобусное сообщение связывает все населённые пункты Мальты, но только не напрямую, а через центральный автовокзал, находящийся у ворот в «старый город» Валлетты. После покупки новых автобусов летом 2011 года проезд подорожал.Автобусы оборудованы кондиционерами и ходят по расписанию, которое висит на всех остановках; на крупных имеется электронное табло со временем ожидания ближайшего автобуса. В основном, автобусы ходят 3 раза в час.

Сообщение между островами Мальта, Гоцо и Комино осуществляют паромные переправы. По морю можно добраться и до острова Сицилия на скоростном катамаране Jean de La Valette. Время в пути — 1,5 часа.

«Air Malta» — мальтийская авиакомпания. Базируется в муниципалитете Лука, в Международном аэропорту Мальты. Осуществляет рейсы по 36 направлениям в Европу и Северную Африку.

Авиакомпания «Air Malta» была учреждена в 1973 году по решению мальтийского парламента и осуществляет рейсы с апреля 1974 года. Авиакомпания поддерживает партнёрские отношения и осуществляет совместные полёты с авиакомпанией Lufthansa, которая осуществляет техническое обслуживание в аэропорту Мальты. «Air Malta» владеет пакетом акций авиакомпании «Medavia», совершающей перелёты преимущественно в пределах Ливии.

Образование 

Обязательный школьный возраст составляет пять лет. Школьное образование длится одиннадцать лет и подразделяется на начальную и среднюю школу. Затем ученики получают двухлетнее профессиональное образование, которое предоставляется Мальтийским колледжем искусств, науки и технологий (Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST)). После получения профессионального образования граждане Мальты могут отправиться на рынок труда, а могут получить высшее образование, которое представлено только Мальтийским университетом.

Культура 

Крупный итальянский художник, Маттиа Прети, был посвящён в рыцари Мальтийского ордена и провёл последние годы своей жизни на Мальте. Единственным мальтийским скульптором, получившим международное признание, стал в первой половине XX века Антонио Шортино.

Музей «The Limestone Heritage Park&Gardens» посвящён истории строительства зданий и сооружений на Мальте с использованием традиционного материала — известняка.

Национальным растением Мальты является палеоцентаурея. Оно произрастает только на территории Мальты и относится к реликтам ледникового периода. Народное название национального цветка переводится как «морские уши» или «уши моря»: палеоцентаурея растёт очень близко к морю на береговых холмах. В настоящее время цветочный символ Мальты гораздо легче встретить на городской клумбе, чем в естественных условиях.

Охота на перелётных птиц 

На многих перелётных птиц на Мальте ведётся спортивная охота, наносящая большой урон их популяциям. На островах зарегистрировано 12 тысяч охотников. Мальтийцы охотятся на любых птиц (в том числе на щурок, удодов, иволг, буревестников, аистов, цапель), включая находящихся под угрозой исчезновения в Западной Европе (малый подорлик, степной лунь). Стреляют по ласточкам для упражнения в меткости. Охота идёт вдоль дорог, с крыш зданий в посёлках, на оживлённых улицах городов. Из редких птиц делают чучела, а остальных прячут, чтобы скрыть нарушение закона, так как в Евросоюзе действует , принятая в 2009 году (взамен предыдущей аналогичной директиве 1979 года), вводящая многочисленные ограничения на охоту.

См. также 
 Мальтийские монархи
 Вооружённые силы Мальты
 История почты и почтовых марок Мальты
 Доисторическая Мальта
 Хал-Сафлиени

Примечания

Литература 
 
 Грицак Е. Н. Мальта. — М.: Вече, 2005. — 224 с.

Ссылки 

 
Морские крепости
Государства — члены Европейского союза
Государства — члены ООН